Slovo Meziluží může označovat:
 Meziluží (Libošovice) – část obce Libošovice v okrese Jičín
 Meziluží (Horní Stropnice) – část obce Horní Stropnice v okrese České Budějovice

 Meziluží (přírodní památka) – chráněné území v okrese Jičín

Externí odkazy